Jurançon bezeichnet

eine Stadt, Jurançon
einen Kanton, Jurançon
ein Weinbaugebiet, Jurançon (Weinbaugebiet)
Rebsorten, Jurançon Noir und Jurançon Blanc